UMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woomera (Australia)
 urm – codice ISO 639-3 della lingua umbugarla